'Wicked Game' ('Joc Pervers'), és el quint àlbum d'estudi del grup de crossover clàssic internacional Il Divo, format per quatre cantants de prestigi internacional; Carlos Marín, Sébastien Izambard, David Miller i Urs Bühler.

L'àlbum va ser llançat el 4 de novembre de 2011. Il Divo va interpretar "Wicked Game", el seu reelaboración de la cançó de Chris Isaak, en la televisió al Regne Unit el 5 de setembre i als EUA el 7 de setembre en la semifinal de Got Talent dels Estats Units .

Wicked Game va ser llançat el 4 de novembre de 2011. L'àlbum va aconseguir el top 20 en els charts nacionals a Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, Espanya, Suïssa, i els Estats Units.

Es va publicar una edició especial anomenada Wicked Game - Limited Edition Deluxe Box Set. Edició limitada que inclou el CD Wicked Game; el DVD Live At The London Coliseum & un llibre de tapa dura de 150 pàgines, que conté un reportatge fotografíco en blanc i negre de Carlos, David, Sebastien i Urs al llarg de les sessions d'enregistrament de l'àlbum, durant la seva visita especial al Japó i la preparació dels seus espectacles en el London Coliseum. El llibre també conté fotografies de la banda, ja que tornen als seus països d'origen, que ens convida en les seves pròpies llars per mostrar una mica de les seves vides més enllà d'Il Divo

Antecedents 
El 2 de setembre, el grup va anunciar l'àlbum a la seva pàgina web. Carlos Marín descriu l'enregistrament del nou àlbum com a "increïble - realment es pot escoltar l'evolució i que la connexió entre nosaltres, la forma en què la combinació produeix la màgia, que és més forta que mai.". Urs Bühler va dir que creu que aquest nou disc farà les delícies de vostè, els fans, tant com les té. "Creiem que és la millor cosa que he fet."

Llista de cançons 
 "Melanconia" 
 "Crying (Llorando)"
 "Don't Cry for My Argentina" 
 "Dov'è L'Amore" 
 "Falling Slowly (Te Prometo)" 
 "Menja What May (Te amo)" 
 "Senza Parole"
 "Stay (Ven a mi)"
 "Sempre Sempre" 
 "Time to Say Goodbye (Con te partirò)"

Vegeu també 
 Il Divo
 Urs Bühler
 Sébastien Izambard
 Carlos Marín
 David Miller

Referències 

Discs del 2011